EAD — аббревиатура, может означать:

 EAD (от ) — 
 EAD (от ) —